Чемпионат мира по памяти («Интеллектуальная олимпиада») — спортивное состязание, в котором участники запоминают как можно больше информации за определённый период времени. Чемпионат проходил ежегодно с 1991 года, за исключением 1992 года. Он был создан Тони Бузаном и Рэем Кином. Чемпионат по-прежнему организуется WMSC (Всемирный спортивный совет по памяти), который был совместно создан Тони Бузаном и Рэем Кином. В 2016 году из-за спора между некоторыми игроками и WMSC была организована IAM (Международная ассоциация памяти). В 2017 году обе организации провели свои собственные чемпионаты мира. С 2018 года существует Федерация Спортивной памяти в России.

Первым и многократным чемпионом становился англичанин Доминик О’Браен.

Нынешним чемпионом мира по памяти по версии IAM является Алекс Маллен из США.

Нынешним чемпионом мира по памяти по версии WMSC является Мунхшур Нармандах из Монголии. Нармандах также присутствовала на чемпионате мира 2017 года IAM, заняв второе место за Малленом, который не участвовал в соревнованиях WMSC.

Формат соревнований 
Чемпионат состоит из 10 различных дисциплин, где участники должны запомнить максимальное количество информации за разное время:
 Чисел за 1 час (23712892 …)
 Чисел за 5 минут
 Произнесённых чисел, читаются 1 секунду
 Двоичных чисел за 30 минут (011100110001001 …)
 Игральных карт за 1 час
 Случайный набор слов за 15 минут (дом, игра, сирота, энциклопедия …)
 Имена и лица за 15 минут
 Исторические даты и числа за 5 минут (вымышленные события и исторические даты)
 Абстрактные изображения за 15 минут (WMSC — чёрно-белые случайно генерируемые пятна, IAM — конкретные изображения)
 Игральные карты — запомнить случайно перетасованную колоду из 52 карт за минимальное время (рекорд 21,19 секунды)

Места проведения чемпионатов и победители

Абсолютные чемпионы мира (1991—2016)

Чемпионат мира по версии WMSC (с 2017 года)

Чемпионат мира по версии IAM (с 2017 года) 

Примечания:

* — чемпионат мира 2016 года был организован WMSC и стал первым чемпионатом мира, не признанным IAM, который не проводил в этом году свой чемпионат мира.

** — итоговые показатели WMSC с 2017 года были нормализованы с использованием стандартов оценки показателей IAM, действующих на момент разделения.

*** — Мунхшур Нармандах также участвовал в чемпионате мира по версии IAM 2017 года, заняв второе место за Алексом Малленом, который не участвовал в соревнованиях WMSC.

Рекорды 
Список мировых и национальных отчётов можно найти на сайте Международной ассоциации статистики памяти и на сайте «Статистика мировой памяти». Лучшие из них перечислены в таблице:

См. также 
 Мировой чемпионат по вычислениям в уме
 Спорт памяти

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Memoriad — официальный сайт чемпионата
 Официальный сайт чемпионата США
 26th World Memory Championships, Shenzhen, China — Full results

Интеллектуальные игры